Santoamarensi – abitanti di Santo Amaro (Bahia)
Santoamarensi – abitanti di Santo Amaro da Imperatriz